Stromberg är ett efternamn, som burits av ett antal personer och släkter i Sverige utan kända relationer till varandra.

I svenska dokument från början av 1300-talet omtalas en person vars namn senare återgivits som "Broder Heinrich van Stromberg av Tyska Orden".  Vid denna tid var släktnamn inte etablerade i Sverige. Stromberg behöver därför inte uppfattas som ett sådant utan kan ha markerat härkomst från någon av de tyska orterna med detta namn.

Från 1699 bars namnet i Sverige av två befryndade, sedan länge utslocknade adelsätter: en friherrlig och en grevlig, se vidare Stromberg (ätter).

I nyare tid har namnet burits av personer utan adlig tilknytning. Bland dessa kan nämnas den till USA utvandrade Alfred Stromberg (1861–1913, se också Stromberg Carlson), som föddes med namnet Strömberg.

Namnet Stromberg har även givits till fiktiva personer, dels till Karl Stromberg, spelad av Curd Jürgens, skurk i James Bond-filmen Älskade spion (The Spy who loved me) från 1977, dels till Bernd Stromberg, spelad av Christoph Maria Herbst, huvudperson i den tyska tv-serien Stromberg som visades 2004–2012  och som efterföljdes av en film 2014.

Den 31 december 2014 var 23 personer med efternamnet Stromberg bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Stromberg
 Alexander Stromberg (1647–1718), friherre, generallöjtnant och landshövding
 Alfred Stromberg (1861–1913), svenskamerikansk uppfinnare och entreprenör
 Heinrich van Stromberg (1300-talet), tysk ordensriddare och borggreve verksam i Sverige
 Claës Stromberg (1699–1782), greve och riksråd
 Nils Stromberg (1646–1723), greve, generallöjtnant, generalguvernör och kungligt råd
 Pehr Adam Stromberg (1751–1838), friherre, landshövding och överstelöjtnant
 Ulrik Alexander Stromberg (1691–1767), friherre, ryttmästare och kammarherre
 Ulrica Catharina Stromberg (1710–1777), grevinna och hovfunktionär

Fiktiva personer
 Karl Stromberg, spelad av Curd Jürgens, skurk i James Bond-film 1977
 Bernd Stromberg, spelad av Christoph Maria Herbst, huvudperson i tysk tv-serie 2004–2014

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn